Jelenés
 jelenés, vallás
 Szűz Mária-jelenések
 Fátimai jelenések
 Knocki jelenés

A jelenés
 A jelenés (The Apparition) (2012) amerikai természetfeletti horror-thriller
 A jelenés (The Apparition) (2018)